Phonogramm bezeichnet

 Phonogramm (Sprachwissenschaft), Graphem, welches ein Phonem oder eine Kombination von Phonemen repräsentiert
 Phonogramm (Musik), Anfang des 20. Jahrhunderts oftmals als Kleinmöbel in Holzverschalung gebautes Wiedergabegerät für Tonträger wie etwa Schallplatten

Phonogramm steht für
 Anker-Phonogramm-Gesellschaft, Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin ansässiger Unternehmen sowie Musikverlag mit Schellackplatten und Musikabspielgeräten